Плюсса (муниципальное образование «Плюсса» или городское поселение «Плюсса») — муниципальное образование со статусом городского поселения в Плюсском районе Псковской области Российской Федерации.

Административный центр — рабочий посёлок (посёлок городского типа) Плюсса.

География 
Территория городского поселения занимает среднюю часть района и граничит на западе с сельским поселением «Лядская волость», на востоке — с городским поселение «Заплюсье» Плюсского района; на юге — со Стругокрасненским районом Псковской области, на севере — с Ленинградской областью.

На территории городского поселения располагается озеро Долгое (1,7 км², глубиной до 21,3 м) и др.

История 

5 марта 1971 года по решению Псковского облисполкома № 96 село Плюсса было отнесено к категории рабочего посёлка (посёлка городского типа), был образован Плюсский поселковый совет.

Статус и границы городского поселения установлены Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области»

Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований», сельское поселение Плюсская волость было включено в городское поселение Плюсса с центром в рабочем посёлке Плюсса.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Плюсского района
Городские поселения Псковской области